Termin sulohrinska oksidaza ima više značenja.
 Sulohrin oksidaza ((+)-bisdehlorogeodin)
 Sulohrin oksidaza ((-)-bisdehlorogeodin)